Marcus Fabius Ambustus är ett namn som burits av flera romare:

* Marcus Fabius Ambustus (konsulartribun), romersk politiker, konsulartribun 381 och 369 f.Kr.
 Marcus Fabius Ambustus (konsul), romersk politiker, konsul 360, 356 och 354 f.Kr.
 Marcus Fabius Ambustus (magister equitum 322 f.Kr.), romersk militär och politiker